Wojciech Bobola (1561–1606) – uczestnik wyprawy na Moskwę
 Wojciech Bobola (zm. 1631) – podkomorzy królewski, podkomorzy przemyski